Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Stroiński – aktor
 Krzysztof Stroiński – aktuariusz
 Marcin Stroiński – artysta lwowski
 Stanisław Stroiński – malarz
 Zdzisław Stroiński – poeta

Polskie nazwiska